

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sikory Juskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy
 Sikory Juskie – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy